Wahlkreis Alpes-de-Haute-Provence steht für folgende Wahlkreise in Frankreich:

 Wahlkreis Alpes-de-Haute-Provence I
 Wahlkreis Alpes-de-Haute-Provences II